

Geografia 
Australia
 Richmond – città del Queensland
 Richmond – sobborgo di Melbourne
 Richmond – città della Tasmania
 Richmond – sobborgo di Adelaide
 Richmond – sobborgo di Sydney
 Richmond River – fiume del Nuovo Galles del Sud 
Canada
 Richmond – città della Columbia Britannica
 Richmond – comunità dell'Estrie
 Parrocchia di Richmond – municipalità dell'Isola del Principe Edoardo
Nuova Zelanda
 Richmond – capoluogo del Tasman
Regno Unito
 Richmond – distretto del borgo di Richmond upon Thames
 Richmond – capoluogo del Richmondshire
Stati Uniti d'America
 Richmond – città della contea di Contra Costa (California)
 Richmond – villaggio della contea di McHenry (Illinois)
 Richmond – capoluogo della contea di Wayne (Indiana)
 Richmond – città della contea di Franklin (Kansas)
 Richmond – capoluogo della contea di Madison (Kentucky)
 Richmond – villaggio della parrocchia di Madison (Louisiana)
 Richmond – città della contea di Sagadahoc (Maine)
 Richmond – comune della contea di Berkshire (Massachusetts)
 Richmond – città della contea di Macomb (Michigan)
 Richmond – township della contea di Macomb (Michigan) 
 Richmond – township della contea di Marquette (Michigan)
 Richmond – township della contea di Osceola (Michigan)
 Richmond – città della contea di Stearns (Minnesota)
 Richmond – capoluogo della contea di Ray (Missouri)
 Richmond – comune della contea di Cheshire (New Hampshire)
 Richmond – città della contea di Ontario (New York)
 Richmond – villaggio della contea di Jefferson (Ohio)
 Richmond – township della contea di Berks (Pennsylvania)
 Richmond – township contea di Crawford (Pennsylvania)
 Richmond – township contea di Tioga (Pennsylvania)
 Richmond – città della contea di Washington (Rhode Island)
 Richmond – capoluogo della contea di Fort Bend (Texas)
 Richmond – città della contea di Cache (Utah)
 Richmond – città della contea di Chittenden (Vermont)
 Richmond – capitale della Virginia
 Richmond – città della contea di Shawano (Wisconsin)
 Richmond – città della contea di St. Croix (Wisconsin)
 Richmond – città della contea di Walworth (Wisconsin)
Sudafrica
 Richmond – città della Municipalità locale di Ubuntu (provincia del Capo Settentrionale)
 Richmond – capoluogo della Municipalità locale di Richmond (KwaZulu-Natal)

Persone 
 I sedici di Richmond – gruppo di obiettori di coscienza britannici
 Branscombe Richmond (1955) – attore e stuntman statunitense
 Cedric Richmond (1973) – politico e avvocato statunitense
 Charles Wallace Richmond (1868-1932) – ornitologo statunitense
 Deon Richmond (1978) – attore statunitense
 George Richmond (1809-1896) – pittore britannico
 Jeff Richmond (1961) – compositore, produttore televisivo e attore statunitense
 Kenneth Richmond (1926-2006) – lottatore britannico
 Legh Richmond (1772-1827) – religioso e scrittore britannico
 Mary Richmond (1861-1928) – sociologa statunitense
 Mike Richmond (1964) – ex cestista statunitense naturalizzato portoghese
 Mitch Richmond (1965) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Tequan Richmond (1992) – attore statunitense
 Thomas Richmond (1802-1874) – pittore britannico
 Tim Richmond (1955-1989) – pilota automobilistico statunitense

Sport 
 Richmond Football Club – club di football australiano di Melbourne
 Richmond Football Club – club inglese di rugby XV di Richmond upon Thames (Londra)

Altro 
 Stazione di Richmond – stazione della metropolitana di Londra
 Conte di Richmond – titolo nobiliare
 Duca di Richmond – titolo nobiliare
 Onore di Richmond – possedimento feudale inglese del passato 
 Università di Richmond – università privata statunitense

Pagine correlate 
 Anthony Richmond
 John Richmond
 New Richmond
 Richmond Hill